Цзин-ди ((北)周靜帝) (573—581), личное имя Юйвэнь Янь (宇文衍), сменил на Юйвэнь Чань (宇文闡) — император Северной Чжоу, был последним императором Китайской/Сяньбийской династии Северная Чжоу. В шесть лет он стал императором, когда его отец Сюань-ди (Северная Чжоу) формально передал ему престол, но оставил власть за собой. После смерти отца в 580, чиновник Ян Цзянь, отец жены Сюань-ди, взял власть как регент. Ян разбил генерала Вэйчи Цзюна, который противился ему, и в 581 уговорил юного императора передать трон ему и установил династию Суй . Ян приказал убить императора и многих Юйвэней.

Семья 
 Отец
 Сюань-ди (Северная Чжоу)
 Мать
 Императрица Чжу Маньюэ, наложница Сюань-ди
 Жена
 Императрица Сыма Линцзи (с 579, по 580)

Литература 
 Книга Чжоу, vol. 8.
 История Северных Династий, vol. 10.
 Цзычжи Тонцзянь, vols. 173, 174, 175.

Императоры Северной Чжоу
Правители Азии VI века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Монархи, убитые в VI веке‎
Убитые китайские императоры